Bridge River (englisch für „Brückenfluss“) ist der Name folgender Flüsse:

 Bridge River (Fraser River) im Lillooet Land District, British Columbia, Kanada
 Bridge River (Tatshenshini River) im Cassiar Land District, British Columbia, Kanada